Туэхар —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Серранос. Занимает площадь 121,9 км². Население 1201 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Turismo de Aventura en Tuéjar
 Peña Ciclista de Montaña en Tuéjar
 Asociación Comisión de Fiestas de Tuéjar
 Interesante y divertida web sobre Tuéjar
 Cooperativa de Casa Rurales "Turistuejar"
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística

Муниципалитеты Валенсии